Heikki Aho (1895-1961), réalisateur finlandais de documentaires ;
  (né en 1983), joueur finlandais de football.